Чемпионат Азии по борьбе 2000 года прошёл раздельно: соревнования по вольной борьбе среди мужчин проходили 27-28 апреля в Гуйлине (Китай), а соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин, и соревнования по вольной борьбе среди женщин — с 5 по 7 мая в Сеуле (Республика Корея).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины) 

В командном зачёте Южная Корея набрала 59 очков, Иран — 57 очков, Узбекистан — 53 очка, Китай — 51 очко, Япония — 47 очков, Казахстан — 45 очков, Киргизия — 31 очко, Индия — 23 очка, Сирия — 18 очков, Монголия — 17 очков.

Вольная борьба (мужчины) 

В командном зачёте Узбекистан набрал 76 очков, Иран — 57 очков, Китай — 42 очка, Япония — 39 очков, Республика Корея и Индия — по 37 очков, Монголия — 35 очков, КНДР — 33 очка, Казахстан и Киргизия — по 18 очков.

Вольная борьба (женщины) 

В командном зачёте Япония набрала 59 очков, Китай — 51 очко, Республика Корея — 41 очко, Китайский Тайбэй — 38 очков, Монголия — 26 очков.

Результаты соревнований

Вольная борьба 
 До 54 кг

 До 58 кг

 До 63 кг

 До 69 кг

 До 76 кг

 До 85 кг

 До 97 кг

 До 130 кг

Греко-римская борьба 
 До 54 кг

 До 58 кг

 До 63 кг

 До 69 кг

 До 76 кг

 До 85 кг

 До 97 кг

 До 130 кг

Женская борьба

Примечания

Источники 
 FILA Wrestling Database

См. также 
 Первый олимпийский азиатский квалификационный турнир по борьбе 2000
 Второй олимпийский азиатский квалификационный турнир по борьбе 2000
 Третий олимпийский азиатский квалификационный турнир по борьбе 2000

Борьба
Международные соревнования по борьбе в Китае
Международные спортивные соревнования в Сеуле
Чемпионаты Азии в Республике Корея
2000 год в Республике Корея
2000 год в борьбе
2000 год в Китае